Ґміна Ґожиці може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Ґожиці (Водзіславський повіт) — сільська ґміна у Сілезькому воєводстві
 Ґміна Ґожиці (Тарнобжезький повіт) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві